Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Chickasaw (Chickasaw County) :
Comté de Chickasaw, situé dans l'État de l'Iowa ;
Comté de Chickasaw, situé dans l'État du Mississippi.